Вычисление производной — важнейшая операция в дифференциальном исчислении. Эта статья содержит список формул для нахождения производных от некоторых функций.

В этих формулах  и  — произвольные дифференцируемые функции вещественной переменной, а  — вещественная константа. Этих формул достаточно для дифференцирования любой элементарной функции.

Производные простых функций 
 

 

 

         когда  и  определены,

Производные экспоненциальных и логарифмических функций

Производные тригонометрических и обратных тригонометрических функций

Производные гиперболических функций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 , при 

 , при

Правила дифференцирования общих функций 
 

 

 

  (частный случай формулы Лейбница)

 

 

  — Правило дифференцирования сложной функции

См. также 
 Таблица первообразных

Дифференциальное исчисление
П
Производные